Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, , FESCO) — одна из крупнейших российских судоходных компаний.
 Транспортная группа FESCO — российская транспортная компания, оказывающий услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Представляет собой группу компаний. Базовая компания группы — «Дальневосточное морское пароходство».